Разгорт — название населённых пунктов в России:

 Разгорт — деревня в Сыктывдинском районе Коми.
 Разгорт — деревня в Удорском районе Коми.